Oribi (Ourebia) – rodzaj ssaka z podrodziny antylop (Antilopinae) w obrębie rodziny wołowatych (Bovidae).

Zasięg występowania  
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Afryce.

Morfologia  
Długość ciała 92–115 cm, długość ogona 6,5–10,5 cm, długość ucha 9,8–11 cm, długość tylnej stopy 28–30,5 cm, wysokość w kłębie 51–63,5 cm; masa ciała 7,5–17,4 kg.

Systematyka

Etymologia   
 Ourebia: nazwa ourebi dla oribi nadana jej przez holenderskich i angielskich kolonistów z Kolonii Przylądkowej. 
 Scopophorus: , scopae „miotła”;  -phoros „noszący”, od φερω pherō „nosić”. Gatunek typowy: Antilope ourebi .
 Quadriscopa: łac. quadri- „cztero-”, od quattuor „cztery”; scopa, scopae „miotła”. Gatunek typowy: Quadriscopa smithii  (= Antilope quadriscopa ).

Podział systematyczny  
Do rodzaju należą następujące gatunki: 
 Ourebia quadriscopa 
 Ourebia montana 
 Ourebia hastata 
 Ourebia ourebi  – oribi smukłonogi

Uwagi

Przypisy

Bibliografia  
 

Wołowate